Брессюир:

 Брессюир — город во французском департаменте Дё-Севр.
 Брессюир — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Пуату — Шаранта.